Уик може да се отнася за:

 град Уик, Шотландия
 река Уик, Шотландия
 Дъглас Уик, филмов продуцент
 Питър Уик (р.1965), продуцент, кинорежисьор, сценарист и киноартист
 Уик (къща), лондонска къща

Вижте също 
 Вик